Il existe deux batailles qui portent le nom de Bataille de Château-Thierry :
 celle sous le Premier Empire en 1814, voir Bataille de Château-Thierry (1814) ;
 celle lors de la première guerre mondiale en 1918, voir Bataille de Château-Thierry (1918).